Кючюкчекмедже — турецкий топоним. Может означать:

 Кючюкчекмедже — район.
 Кючюкчекмедже (озеро) — озеро.
 Мост Кючюкчекмедже — мост.
  — железнодорожная станция.
  — футбольный клуб.